Dogma est une police d'écriture dessinée en 1994 par Zuzana Licko pour la fonderie Emigre. Il s'agit d'un caractère de titrage.

Liens externes 
 
 
 

Police d'écriture latine
Police d'écriture d'Emigre
Police d'écriture créée dans les années 1990